Alex J. Mandl (1943-), homme d'affaires austro-américain.
 Franz Mandl (1916-1988), footballeur autrichien.
 Friedrich Mandl (1900-1977), homme d'affaires autrichien.
 Hermann Mandl (1856-1922), cavalier autrichien de saut d'obstacles.
 Maria Mandl (1912-1948), gardienne SS de camps de concentration.
 Lukas Mandl (1979-), homme politique autrichien.